Allsvenskan i ishockey 2004/2005 spelades mellan den 15 september 2004 och den 27 februari 2005. 23 lag deltog, ett mindre än planerat då AIK inte beviljades elitlicens.

Under hösten spelades serien i två serier, norra och södra, med 12 respektive 11 lag. Från dessa gick de fyra bästa lagen i varje serie vidare till Superallsvenskan. De kvarvarande lagen fortsatte spela vårserie med sin serie. Lag 3–6 från Superallsvenskan mötte de två bästa lagen från respektive vårserie i playoff. De två vinnande lagen från playoff respektive Superallsvenskan gick vidare till kvalserien till Elitserien.

Sedan Allsvenskan blev en egen serie användes trepoängssystemet med max fem minuters övertid och straffläggning. Inför denna säsong togs straffläggningen bort och matcher som slutade oavgjort efter övertid förblev oavgjorda. Vunnen match under ordinarie ger alltså 3 poäng till vinnande laget, oavgjort en poäng till vardera laget och vinst i övertid ytterligare ett poäng till vinnare utöver det poäng som gavs vid oavgjort. ÖV och ÖF i tabellerna nedan står för övertidsvinst och övertidsförlust.

Deltagande lag

Höstserier

Allsvenskan Norra
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Leksand, Skellefteå, Björklöven och Bofors till Superallsvenskan.

Allsvenskan Södra
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.
Rögle, Oskarshamn, Hammarby och Nyköping till Superallsvenskan.

Vårserier

Superallsvenskan

Allsvenskan Norra vår
Västerås började vårserien med 7 poäng, Piteå med 6, Arboga med 5, Sundsvall med 4, Almtuna med 3, Teg med 2, Uppsala med 1 och Boden med 0. Almtuna och Västerås till Playoff 1. Teg och Uppsala flyttades ner till Division 1. Resterande lag till kvalserien till Allsvenskan i ishockey. Bodens IK  avstod att delta i kvalserien till den nya Hockeyallsvenskan då man inte tyckte sig har råd att spela där.

Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra vår
Växjö började vårserien med 7 poäng, Skövde med 6, Troja-Ljungby med 5, Halmstad med 4, Nybro med 3, Mörrum med 2 och Huddinge med 1. Halmstad och Växjö till Playoff 1. Huddinge flyttades ner till Division 1. Resterande lag till kvalserien till Allsvenskan i ishockey.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff

Översikt

Playoff 1
I playoff 1 mötte de två bästa i varje allsvensk vårserie ett lag från Superallsvenskan som slutat på tredje till sjätteplats. Almtuna fick möta Bofors, Halmstad mötte Oskarshamn, Västerås spelade mot Rögle och så fick Växjö möta Nyköping.
Bofors–Almtuna

Halmstad–Oskarshamn

Rögle–Västerås

Växjö–Nyköping

Bofors, Oskarshamn, Västerås och Nyköping vidare till playoff 2.

Playoff 2
Västerås–Nyköping

Oskarshamn–Bofors

Nyköping och Oskarshamn vidare till kvalserien till Elitserien.

Kvalserier

Kvalserien till Elitserien

Norra kvalserien till Hockeyallsvenskan
Lag 1–2 är kvalificerade för Hockeyallsvenskan säsongen 2005/2006
Lag 3–5 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2005/2006

Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Södra kvalserien till Hockeyallsvenskan
Lag 1–2 är kvalificerade för Hockeyallsvenskan säsongen 2005/2006
Lag 3–6 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2005/2006

Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Källor

Sport i Sverige 2004
Sport i Sverige 2005
2004/2005
Ishockeysäsongen 2004/2005